Лига Ирландии 1970/1971 () — 50-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Уотерфорд» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1970/1971
Ирландия
Ирландия
1970 год в Ирландии
1971 год в Ирландии